Saint-Gilles est le nom de nombreuses églises comme celles listées ci-dessous :

Belgique 
 Église Saint-Gilles, Bruxelles
 Église Saint-Gilles, Liège

Espagne 
Église Saint-Gilles Abad, Burgos
, Grenade
, Guadalajara
, Écija
, Molina de Aragón
, Séville
Église Saint-Gilles, Zamora [détruite]
, Saragosse

France

Auvergne 
 Église Saint-Gilles, Chamalières-sur-Loire

Basse-Normandie 
 Église Saint-Gilles, Caen

Bretagne 
 Église Saint-Gilles, Elliant
 Église Saint-Gilles, Malestroit
 Église Saint-Gilles, Saint-Gilles-Pligeaux

Champagne-Ardenne 
 Église Saint-Gilles, Montreuil-sur-Barse

Île-de-France 
 Église Saint-Gilles, Bourg-la-Reine
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles, Chennevières-lès-Louvres
 Église Saint-Gilles, Étampes
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles, Paris (1)
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles, Bois-d'Arcy
 Église Saint-Gilles, Vieille-Église-en-Yvelines

Nord-Pas-de-Calais 
 Église Saint-Gilles, Pecquencourt

Pays de la Loire 
 Église Saint-Gilles, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Picardie  
 Église Saint-Gilles, Abbeville
 Église Saint-Gilles, Fréchencourt
 Église Saint-Gilles, Roye

Poitou-Charentes 
 Église Saint-Gilles, Argenton-les-Vallées

Pologne 
 Église Saint-Gilles, Wrocław

Royaume-Uni 
 St Giles in the Fields, Londres
 St Giles-without-Cripplegate, Cité de Londres

~Gilles
Gilles